ESAB Esporte Clube foi uma agremiação esportiva fundada a 1 de março de 1970, da cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais. Suas cores eram o amarelo e o preto.

História 
O clube foi formado por empregados da empresa ESAB, que praticavam o futebol nas horas vagas, até que decidiram pedir ajuda a um dos diretores da empresa, Leif Gronstedt, que era um entusiasta do esporte. Por intermédio dele, a empresa decidiu investir no time, adquirindo uniformes, contratando um treinador, e passando a arcar com despesas de transporte. Sempre que possível, também admitia como funcionários homens que fossem bons futebolistas amadores. Com o tempo, a empresa comprou um ônibus para o time e alugou uma casa para funcionar como concentração.

Posteriormente, aceitou também em seu elenco jogadores que não trabalhavam na empresa, como Evaldo e Natal, que foram emprestados do Cruzeiro. Alguns funcionários tiveram a carreira futebolística tão bem sucedida que foram contratados por equipes dos Estados Unidos e no Japão.

O clube foi campeão da Copa Itatiaia em duas oportunidades. Em 1973, foi promovido para a primeira divisão do Campeonato Mineiro de Futebol. Participou deste torneio em 1974, 1975, 1976 e 1977.

O ESAB durou oito anos, mas, por ironia, acabou extinto por exigir tempo demais de seus dirigentes, que acharam melhor encerrar suas atividades quando este estava no auge.

Títulos
  Torneio Imprensa: 1975.
  Copa Itatiaia: 2 vezes 1970 e 1972.

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol fundados em 1970
Clubes de futebol extintos em 1978
Fundações em Minas Gerais em 1970
Esporte de Contagem